Rossio – potoczna nazwa Praça de D. Pedro IV w Lizbonie
 Rossio – dworzec kolejowy w Lizbonie
 Rossio – tunel kolejowy przebiegający pod centrum Lizbony
 Rossio – stacja metra w Lizbonie
 Terry Rossio – scenarzysta, współautor m.in. scenariusza Shreka